Jaufen ist der Name oder Teil des Namens von:

 dem Jaufenpass, Gebirgspass in Südtirol (Italien)
 dem Jaufental, einem Seitental des Ridnauntals in Südtirol
 dem Weiler Jaufensteg in der Gemeinde Ratschings
 dem Weiler Jaufen (Innichen) bei Winnebach in der Gemeinde Innichen
 dem Skigebiet Ratschings-Jaufen in Südtirol
 dem Großen Jaufen, einem  hohen Berg in den Pragser Dolomiten
 dem Kleinen Jaufen, einem  hohen Berg in den Pragser Dolomiten